Příjmení Sochor nosí více různých osobností:

 Antonín Sochor (1914–1950) – československý voják a generál
 Antonín Sochor (matematik) (1942–2008) – český matematik, logik a politik, poslanec PSP za KDS a ODS
 Eduard Sochor (1862–1947) – český architekt
 Eduard Sochor von Friedrichsthal (1833–1916) – rakouský úředník státních drah a politik
 Jakub Sochor (* 2000) – český pistolový sportovní střelec
 Jan Sochor – více osob
 Josef Sochor – vícero nositelů, viz rozcestník
 Karel Sochor – více nositelů
 Miloslav Sochor (* 1952) – český sportovec, sjezdový lyžař
 Oldřich Sochor (1930–???) – český veterinární lékař
 Václav Sochor (novinář) – český novinář a redaktor
 Václav Sochor (1855–1935) – český malíř
 Vítězslav Sochor (1931–2015) – politik z Bohumínska, po r. 1990 poslanec za OF a ČSSD

Externí odkazy 
 

Česká příjmení